Ally 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 300  varv (400 miles, 643,736 km) på den 1.333-mile långa ovalbanan Nashville Superspeedway i Gladeville i Tennessee i USA. Loppet har körts årligen sedan 2021.

Vinnare genom tiderna

Team med flera segrar

Konstruktörer med flera segrar

Referenser

Noter 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Nashville
Återkommande sportevenemang med premiär 2021